Basilica di San Giovanni Bosco – chiesa di Roma
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Altamura
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Ayas
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Cuneo
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Lignano Sabbiadoro
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Milano
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Montesilvano
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Prato
 Chiesa di San Giovanni Bosco – chiesa di Viareggio
 Chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano – chiesa di Genova-Sampierdarena